Сельцы — топоним:

Белоруссия 
 Сельцы — деревня в Горочичском сельсовете Калинковичского района Гомельской области

Россия 
 Сельцы — бывшее название посёлка Воейково (Ленинградская область)
 Сельцы — деревня в Можайском районе Московской области
 Сельцы — деревня в Гдовском районе Псковской области
 Сельцы — деревня в Печорском районе Псковской области
 Сельцы — деревня в Невельском районе Псковской области
 Сельцы — село в Рыбновском районе Рязанской области
 Сельцы — село в Максатихинском районе Тверской области

Другое 
 Сельцы — остров в Псковском озере, у деревни Сельцы

Примечания